Szekeres Ildikó (1955) úszó, búvárúszó
 Szekeres Ildikó (1973) fitneszversenyző, curlingversenyző